TV Difusora pode ser:

 Rede Difusora - rede de televisão brasileira sediada em São Luís, Maranhão, cujas emissoras próprias de mesmo nome são:
 TV Difusora São Luís - emissora de televisão sediada em São Luís, Maranhão
 TV Difusora Sul - emissora de televisão sediada em Imperatriz, Maranhão
 TV Difusora Leste - emissora de televisão sediada em Caxias, Maranhão

 Ou ainda
 TV Bandeirantes Rio Grande do Sul - emissora de televisão sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, anteriormente TV Difusora

Difusora